Menlo (betűtípus)
 Amerikai Egyesült Államok
 Menlo (Georgia)
 Menlo (Iowa)
 Menlo (Kansas)
 Menlo (Washington)
 Írország
 Menlo (Galway megye)